Winterlandschap kan verwijzen naar een van de volgende schilderijen

 Winterlandschap (Louis Apol)
 Winterlandschap (Jan Abrahamsz. Beerstraaten)
 Winterlandschap (Jan van de Velde (II)) - schilderij toegeschreven aan Jan van de Velde (II)
 Winterlandschap (Willem Witsen)
 Winterlandschap (Johannes Warnardus Bilders)
 Winterlandschap, Gezicht op Kleef - Barend Cornelis Koekkoek
 Winterlandschap met schaatsers en vogelknip - Pieter Bruegel de Oude
 Winterlandschap met figuren op een bevroren rivier - Barend Avercamp
 Winterlandschap met ijsvermaak - Hendrick Avercamp